Гран-при Бельгии  года — гонка Формулы-1, состоялась 11 сентября 2005 года на автодроме Спа-Франкоршам (Бельгия).

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул: Хуан-Пабло Монтойя, 1:46,391
 Быстрый круг: Ральф Шумахер, 1:51,453
 Круги лидирования: Хуан-Пабло Монтойя 1-32 (32); Кими Райкконен 33-44 (12).
 Джанкарло Физикелла стартовал 13-м в связи с наказанием на 10 мест за замену двигателя.
 Антонио Пиццония выбил Хуана-Пабло Монтойя со 2 позиции в гонке и был оштрафован за это на $8,000.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии